Альмазио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Альмазио, Франческо (1806—1871) — итальянский композитор.
 Альмазио, Нино (род. 1912) — итальянский футболист, вратарь.